El nombre Montaña Pelada puede referirse a:

Monte Pelée - Volcán activo de Martinica.
Montaña Pelada - Monumento Natural situado en El Médano, isla de Tenerife, Canarias.
Montaña Pelada - uno de los picos altos de la ciudad de Gáldar en la isla de Gran Canaria, Canarias.